Surf City – città statunitense del New Jersey
 Surf City – città statunitense della Carolina del Nord
 Surf City – singolo di Jan & Dean
 Surf City – gruppo musicale neozelandese